Boće (Brčko), een plaats in het district Brčko in Bosnië-Herzegovina
 Boće (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška